Моложские (Мологские, Молозские) — княжеский род, ветвь Ярославских князей, разделившийся, в свою очередь, на несколько княжеских родов. Рюриковичи.

Род внесён в Бархатную книгу.

История 
Родоначальником рода был Михаил (ум. 1362), второй сын ярославского князя Давыда Фёдоровича, после смерти которого он получил в удел Моложское княжество с центром в городе Молога. Его удел включал земли по рекам Мологе до Устюжны включительно и Волге от реки Белой Юги до реки Юхоти. О его правлении известно очень мало. Он оставил четырёх сыновей. Старший из них, Фёдор наследовал княжество, его младшие братья уделов не получили. Вскоре Фёдор сблизился с великим князем Московским Дмитрием Ивановичем Донским, заключив с ним союз, после чего стал проводить промосковскую политику. В 1380 году Фёдор с братом Иваном участвовал в Куликовской битве, причём Иван в ней погиб.

После смерти Фёдора в 1408 году удел стал дробиться между его сыновьями и племянниками. Из братьев Фёдора второй, Александр, детей не оставил. У Ивана осталось трое детей. Из них Глеб стал родоначальником князей Шуморовских, Голыгиных, Шаминых и Ходыревых, а Фёдор — князей Ушатых. Третий сын, Андрей, имел только одного сына Семёна, постригшегося в монахи. Младший из братьев Фёдора Михайловича, Лев (ум. 1369), оставил двоих сыновей, из которых младший, Борис, детей не оставил, а старший, Андрей Дуло, стал родоначальником князей Дуловых. Из сыновей Фёдора Михайловича второй, Семён, стал родоначальником князей Сицких, а четвёртый, Иван — Прозоровских. Старший из сыновей Фёдора Михайловича, Василий, унаследовавший Мологу, оставил единственного бездетного сына Дмитрия Слепого, а третий, Дмитрий Перина — сына Петра, ставшего последним удельным князем Моложским. Сыновья, внуки и правнуки Петра, безудельные князья Моложские, служили московским князьям, однако высокого положения не занимали. Последний раз князья Моложские упоминаются в 1574 году.

Генеалогия

См. также 
 Моложское княжество
 Ярославское княжество
 Ярославские князья
 Голыгины
 Дуловы
 Прозоровские
 Сицкие
 Ходыревы
 Шамины
 Шуморовские
 Ушатые

Примечания

Литература 
 
 
 
  
 
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Мологские и Моложские князья. стр. 198-199.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Князья Моложские. стр. 11, 47, 55, 164. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83. 

Князья ярославские
Молога